Dorfkirche Schwanebeck steht für folgende Kirchengebäude in Brandenburg:
 Dorfkirche Schwanebeck (Bad Belzig) im Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Dorfkirche Schwanebeck (Nauen) im Landkreis Havelland
 Dorfkirche Schwanebeck (Panketal) im Landkreis Barnim